

Pessoas
William Aiton
William Townsend Aiton

Localidades

Aiton (Cluj)

Desambiguação